Edwin Charles Tubb (1919–2010), écrivain britannique ;
 Ernest Tubb (1914–1984), parolier et chanteur américain ;
 Evelyn Tubb (né en 1954), soprano britannique.

Voir aussi
 Tony Tubbs (né en 1958), boxeur américain ;
 Wash Tubbs, un comic strip créé par Roy Crane en 1924.